Алиса Меуд Мери или Алиса од Велике Британије (енгл. Alice Maud Mary или Princess Alice of the United Kingdom) је била треће од деветоро деце британске краљице Викторије и њеног супруга Алберта фон Саксен-Кобург и Готе. Рођена је 25. априла 1843. године, у Бакингемској палати, у Лондону. Удала се за великог војводу Лудвига IV, 1. јула 1862. године и тиме добила титулу принцезе од Хесена и Рајне. Умрла је 14. децембра 1878. године, у Дармштату, од последица тифуса.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе

Референце 

Рођени 1843.
Умрли 1878.
Британске принцезе